Парламентские выборы в Швеции прошли 14 сентября 2014 года. На них были избраны 349 депутатов Риксдага, а также 21 ландстинга и 210 . Эти выборы стали вторыми для правоцентристской коалиции «Альянс за Швецию» (Умеренная коалиционная партия, Народная партия — либералы, Партия Центра и Христианско-демократическая партия), сформировавшей правительство в 2006 году. Также они стали тестом для националистической партии «Шведские демократы», после первой победы и получения мест в парламенте на предыдущих выборах.
 
, заключённый к выборам 2010 года, распался 26 ноября 2010 года. Дискуссии о возможном сотрудничестве на этих выборах, вероятно, не состоятся в ближайшее время, как сказала , член парламента от Партии зеленых.

Контекст

Партии

Социал-демократическая партия 
Социал-демократическая партия является крупнейшей политической партией Швеции и занимает 112 из 349 мест в Риксдаге. С 1994 по 2006 год партия возглавляла однопартийное правительство, и была главной политической силой на протяжении большей части XX века. К выборам 2010 года, партия начала сотрудничать с Партией зеленых и Левой партией, стремившись сформировать красно-зелёное коалиционное правительство, но на этих выборах сотрудничество оказалось невозможным. Действующий лидер партии, Стефан Лёвен, сказал, что они в будущем правительстве потенциально могут сотрудничать с Партией Центра и Либеральной народной партией. К этим выборам, Социал-демократическая партия подошла в состоянии оппозиции длительностью в 8 лет, что является самым длинным периодом за более чем 100-летнюю историю партии.

Лидер партии Мона Салин ушла в отставку после неудовлетворительных результатов выборов 2010 года. 25 марта 2011 года на съезде партии новым лидером был избран Хокан Юхольт, председатель парламентского комитета по вопросам обороны, депутат с 16 летним стажем от Кальмара, и представитель более традиционного левого крыла партии. На посту председателя партии Юхольт продержался только десять месяцев, и 21 января 2012 года он ушёл в отставку на фоне политического скандала. Исполнительный совет партии 26 января 2012 года объявил Стефана Лёвена новым председателем, и на следующий день он был избран членами партии. До своего назначения Лёвен был председателем  и профсоюзным лидером. Однако Лёвен не является выборным депутатом и не может принять участие в повседневной деятельности и дебатах в Риксдаге.

Умеренная коалиционная партия 
Умеренная коалиционная партия имеет 107 мест в Риксдаге и является второй по величине политической и правящей партией во главе с премьер-министром Фредриком Рейнфельдтом, являющимся и лидером партии. До выборов 2006 года, партия сформировала коалицию «Альянс за Швецию» с Партией Центра, Народная партия — либералы, и Христианско-демократической партией. После выборов они смогли сформировать правительство коалиции большинства. Альянс стремился переизбраться на выборах 2010 года, но было создано миноритарное коалиционное правительство, стремящееся укрепить доверие на этих выборах.

Партия зелёных 
Партия зелёных является третьей по величине политической силой в Швеции с 25 местами в Риксдаге и единственной партией имеющей двух председателей — ими являются  и Оса Ромссон. Партия зеленых входила в красно-зелёную коалицию на выборах 2010 года, но коалиция проиграла, однако Партия зеленых получила места в парламенте. Партия проявила интерес к участию в будущем правительстве, но не ясно, с кем, а по некоторым данным она может стать пятой партией в Альянс за Швецию.

Два прежних сопредседателей ушли в отставку, находившись на посту максимальные 9 лет, разрешённые конституцией партии, и были официально заменены на съезде партии в мае 2011 года. Комитет по назначениям номинировал Густав Фридолина (член парламента от северного и восточного Сконе) и Осу Ромссон (представитель партии по окружающей среде и климатической политике, член парламента от коммуны Стокгольм). Тем не менее, представитель партии по экономической политике Микаэла Валтерссон выразила намерение обжаловать выдвижение Ромссон. Другими кандидатами стали  и . 21 мая 2011 года на съезде партии Фридолин и Ромссон были избраны новыми председателями.

Народная партия — либералы 
Народная партия — либералы является четвёртой по величине политической партией с 24 местами в Риксдаге, третьей партией власти с 2006 по 2010 год, второй правящей партией с 2010 года, при премьер-министре Фредрике Рейнфельдте. Лидер партии Ян Бьёрклунд является  и . До выборов 2006 года, партия сформировала «Альянс за Швецию» с Умеренной коалиционной партией, Партией Центра и Христианско-демократической партией. Они сформировали правительство коалиции большинства в 2006 году, в 2010 году — миноритарное коалиционное правительство.

Партия Центра 
Партия Центра является пятой по величине политической силой, имеющей 23 места в Риксдаге. С 2006 по 2010 год партия была второй, после 2010 года при премьер-министре Фредрик Рейнфельдт, стала третьей. Лидер партии Анни Лёф является . До выборов 2006 года партия сформировала «Альянс за Швецию» вместе с Умеренной коалиционной партией, Народная партия — либералы и Христианско-демократической партией. Они сформировали правительство коалиции большинства в 2006 году, ставшее в 2010 году миноритарным коалиционным.

В июне 2011 года  сообщила, что не будет баллотироваться на выборах на пост председателя партии. 23 сентября 2011 года новым председателем была избрана Анни Лёф.

Шведские демократы 
Шведские демократы являются шестой по величине политической партией в Швеции, занимающей 20 из 349 мест в Риксдаге. На выборах 2010 года, партия впервые преодолела 4 % избирательный барьер и прошла в Риксдаг. Нынешним лидером партии является Йимми Окессон. Другие партии неоднократно заявляли, что они не будут сотрудничать с Шведскими демократами в будущем правительстве. Цель партии — стать третьей по величине на этих выборах.

Левая партия 
Левая партия является седьмой по величине политической партией с 19 местами в Риксдаге. Лидером партии является . Левая партия состояла в красно-зелёной коалиции до выборов 2010 года, но коалиция проиграла выборы. В партии проявили интерес к участию в будущем правительстве, состоящим из красно-зеленых партий, отметив, что не будут поддерживать будущее правительство, чьей частью они не являются.

В августе 2011 года председатель партии , объявил, что уйдёт в отставку после того, как партия показала плохой результат на выборах, при этом намереваясь остаться депутатом. Юнас Шёстед был избран новым лидером партии на съезде партии 6 января 2012 года.

Христианско-демократическая партия 
Христианско-демократическая партия является восьмой по величине политической партией в Швеции, занимающей 19 из 349 мест в Риксдаге, и четвёртой по величине правящей партией в правительстве премьер-министра Фредрика Рейнфельдта. Нынешний лидер партии , является . До выборов 2006 года, христианские демократы сформировали «Альянс за Швецию» с Умеренной коалиционной партией, Народная партия — либералы и Партией Центра, после этого сформировав правительство большинства, а в 2010 году — миноритарное коалиционное правительство.

Опросы общественного мнения 

В таблице результаты опросов приведены в обратном хронологическом порядке. Самый высокий процент в каждом опросе отображается жирным шрифтом, а фон закрашен цветом ведущей партии. Крайняя правая колонка показывает разницу между первыми партиями.

Голосование 
Избирательные участки для голосования на выборах в парламент и местные органы самоуправления открылись в 8:00 по местному времени (10:00 по московскому).

В списках 40 партий, но только 9 из них имеют реальные шансы получить места в Риксдаге. По данным политологов, левая коалиция может победить правых консерваторов с малым отрывом, так как многие шведы считают, что восемь лет их правления нанесли урон социально-ориентированной государственной системе, отчасти из-за того, что премьер-министр Фредрик Райнфельдт снизил налоги, сократил социальные выплаты, либерализовал трудовое законодательство и приватизировал некоторые предприятия. Кроме того, ингригой может стать крайне правая партия «Шведские демократы», выступающая за ужесточение миграционного законодательства и ограничение неевропейского переселения на территорию Швеции, и могущая получить около 10 %, несмотря на то, что согласно предвыборному опросу института Sifo, 66 % респондентов считают её расистской партией.

Результат 
После закрытия избирательных участков в 22:00 по местному времени, телеканал СВТ опубликовал данные экзит-поллов, согласно которым «красно-зелёные» (Социал-демократическая рабочая партия, Левая партия и Партия охраны окружающей среды) набрали 44,8 % голосов, правящий альянс (Умеренная коалиционная партия, Народная партия-либералы, Христианско-демократическая партия, Партия центра) — 39,7 %, Феминистская инициатива — 4,0 %, Шведские демократы — 10,5 %.

По предварительным результатам подсчёта голосов, «красно-зелёные» (Социал-демократическая рабочая партия, Левая партия и Партия охраны окружающей среды) набрали 43,8 % (СДРП — 31,3 %, ПООС — 6,8 %, ЛП — 5,7 %), правый альянс (Умеренная коалиционная партия, Народная партия-либералы, Христианско-демократическая партия, Партия центра) — 39,3 % (УКП — 23,2 %, НП—Л — 5,4 %, ХДП — 4,6 %, ПЦ — 6,1 %), Шведские демократы — 12,9 %, Феминистская инициатива — 3,1 % (не преодолела 4-процентный барьер для прохождения в парламент). Таким образом, «красно-зелёные» получили 159 мандатов, альянс — 142, ШД — 48. Лидер СДРП Стефан Лёвен перед своими товарищами по партии сказал, что «народ Швеции требует перемен», и «я готов сформировать новое правительство в Швеции»:

В свою очередь, премьер-министр Фредрик Райнфельдт перед собравшимися товарищами по Умеренной коалиционной партии сказал, что «предвыборная борьба закончена. Народ Швеции сделал свой выбор. Завтра я подам прошение об отставке своего правительства», добавив, что уйдёт также и с поста председателя партии.

Примечания 

Выборы в Швеции
Швеция
События 14 сентября
Сентябрь 2014 года
2014 год в Швеции